L'alcol polivinilico (PVA) è un composto chimico ottenuto per idrolisi, di norma alcalina, degli esteri polivinilici.

Caratteristiche
Solubile in acqua e insolubile nei solventi organici, non possiede permeabilità ai gas.

Data la natura del composto, è utilizzato in medicina per drenaggi e tubi, in contattologia quale composto di lubrificanti per lenti a contatto, nell'industria tessile per l'incollaggio di fibre naturali.

Applicato in soluzione acquosa sulla superficie di uno stampo per produzione a freddo di manufatti in vetroresina è un ottimo agente antiadesivo (distaccante).

Usi 
Le principali applicazioni in termini di quantitativi nel mercato europeo sono:
 Polivinil acetali: vengono preparati facendo reagire aldeidi con alcol polivinilico. Il polivinilbutirrale (PVB) e il polivinil formale (PVF) sono esempi di questa famiglia di polimeri. Sono preparati da polivinil alcol per reazione con aldeide butirrica e formaldeide, rispettivamente. 
 Emulsioni. Il PVA viene utilizzato come colloide protettore nella polimerizzazione in emulsione per ottenere dispersioni di polivinilacetato.
 Carta. Il PVA viene usato nelle produzione di diversi tipi di carte (p. es. patinata, release, inkjet). Grazie ai suoi gruppi ossidrile (-OH), che instaurano ponti idrogeno con gruppi analoghi presenti sulle fibre, massimizza l'effetto dato dagli imbiancanti ottici (OBA optical brightness adjuster), fissandoli nella corretta posizione sterica. È altresì utilizzato come coadiuvante barrierante.

Altre applicazioni del PVA:
 Tessile. Il PVA in soluzione viene usato negli appretti.
 Adesivi. Il PVA viene usato come modificatore reologico, addensante in diversi tipi di colle
 Film idrosolubile. Il PVA, insieme a plastificanti ed opportuni additivi, viene granulato e poi estruso per ottenere film idrosolubile utilizzabile per svariate applicazioni (sacchetti per lavanderia, sacchetti per additivi per cementi, sacchetti per detergenti, film per ricamo, pesca(carpfishing), ecc.) 
 Barriera. Grazie alla sua elevata impermeabilità ai gas e a qualsiasi solvente diverso dall'acqua, il PVA trova applicazione come coating barrierante su carta o nei film plastici per imballaggio (comprese bottiglie in PET) e come strato barrierante in strutture multilayer (p.es. pavimentazioni in PVC, guanti protettivi)
 Distaccante. Il PVA viene usato come release agent nel processo di formatura di certi materiali ai quali non si appiccica (p.es. epossidiche, vetroresina, ecc.)
 Stampa a iniezione
 Stampa 3D. Fili a base PVA vengono usati nella stampa 3D come supporto idrosolubile per diversi materiali (PLA, PVB, PA, TPU, PETG)
 Farmacologico: presente in alcuni farmaci (compresse)

Il PVA è usato come materia prima nella produzione delle Fibre di PVA che, a seconda del processo produttivo utilizzato, possono essere sia solubili che insolubili in acqua.

Grazie alle proprietà elastiche, di stabilità dimensionale, resistenza chimica e affinità con diversi tipi di gomme, le fibre di PVA trovano applicazione:
 come rinforzo nella produzione di tubi (per uso automotive o industriale), nastri trasportatori, pneumatici. 
 come rinforzo di cementi e calcestruzzi.
 come rinforzo delle plastiche
 nella produzione di carte speciali
 produzione Non-Wovens

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Polivinilico